Andrej Hočevar (né le  à Ljubljana, République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace évoluant au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
En 2000, il attaque sa carrière au HK MARC Interieri en Ligue Slovène. Par la suite, il joue quelques saisons au HDD ZM Olimpija. En 2006, il signe au HK Jesenice. L'équipe intègre le championnat d'Autriche en 2007. De 2009 à 2011, il porte les couleurs du SG Pontebba dans la Serie A avant de se joindre aux Ducs d'Angers. En 2013 il s'engage dans l'équipe des Dauphins d'Épinal.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace en sénior depuis 2005.

Statistiques

En club 

| 2004-2005 || HDD Olimpija || Državno Prvenstvo || 8 || || || || || || 2,88 || 89,3 || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HD Mladi Jesenice || Državno Prvenstvo || 10 || || || || || || 2,27 || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || EBEL || 4 || || || || || || 4,74 || 87,4 || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || EBEL || 10 || || || || || || 2,27 || 92,6 || || || 1 || || || || || 2,78 || 90,5 || ||
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || EBEL || 32 || || || || || || 3,50 || 88,5 || || 4 || 3 || || || || || 2,78 || 90,5 || ||
|-
| 2009-2010 || SG Pontebba || Serie A || 18 || 11 || 7 || 0 ||  || 45 || 2,48 || 93,0 || 1 || 2 || 6 || || || || || 3,25 || 92,2 || ||
|-
| 2010-2011 || SG Pontebba || Serie A || 32 || 13 || 16 || 0 ||  || 99 || 3,21 || 90,1 || 1 || 4 || 4 || || || || || 2,81 || 90,9 || ||
|-
| 2011-2012 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 22 || || || || || || 2,25 || || || || 11 || || || || || 2,17 || || ||
|-
| 2012-2013 || HK Sokil Kiev || PKL || 32 || || || || || || 2,30 || 92,2 || || || 7 || || || || || 1,94 || 93,4 || ||
|-
| 2013-2014 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 21 || 10 || 6 || 3 ||  || 69 || 3,56 || 89,9 || 0 || 0 || 1 || || ||65 || || 6,39 || 83,7 || ||
|-
| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 25 || 11 || 13 || 1 ||  || 80 || 3,27 || 88,2 || 1 || 0 || 23 || 13 || 10 || || 60 || 2,58 || 90,7 || 0 ||
|-
| 2015-2016 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 23 || 19 || 2 || 4 ||  || 52 || 2,27 || 92,4 || 0 || 0 || 12 || 7 || 5 || 746|| 31 || 2,33 || 91,3 || 0 ||
|-
| 2016-2017 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 33 || 14 || 13 || 4 ||  || 84 || 2,80 || 90,7 || 1 || 0 || 4 || 0 || 4 || 237|| 19 || 4,55 || 89,5 || 0 ||
|-
| 2017-2018 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 39||16||21||1||||109||2,98||91,6||4||0||1 || || ||60|| ||4 ||90,2 ||0||0

En équipe nationale

| 2002 ||  Slovénie U18 || Championnat du monde U18 (Division 1) || 5 ||  ||  || 2,60 || 91,8 ||  || 0 || 
|-
| 2002 ||  Slovénie junior || Championnat du monde junior (Division 1A) || 5 ||  ||  || 5,14 || 87,0 ||  || 0 || 
|-
| 2003 ||  Slovénie junior || Championnat du monde junior (Division 1B) || 3 ||  ||  || 2,74 || 91,4 ||  || 0 || 
|-
| 2004 ||  Slovénie junior || Championnat du monde junior (Division 1A) || 5 ||  ||  || 6,35 || 87,5 ||  || 0 || 
|-
| 2005 ||  || Championnat du monde || 1 || 26 ||  || 2,27 || 96,0 || 0 ||  || 
|-
| 2007 ||  Slovénie || Championnat du monde (Division 1B) || 4 || 239 ||  || 0,75 || 95,4 || 1 || 0 || 
|-
| 2008 ||  Slovénie || Championnat du monde || 2 || 85 ||  || 2,82 || 92,9 || 0 || 0 || 
|-
| 2009 ||  || Qualifications pour les JO 2010 || 1 || 59 || 2 || 2,02 || 92,0 || 0 || 0 || 
|-
| 2009 ||  Slovénie || Championnat du monde (Division 1A) || 5 || 299 || 7 || 1,40 || 93,4 || 1 || 0 || 
|-
| 2010 ||  Slovénie || Championnat du monde (Division 1B) || 5 || 291 ||  || 2,06 || 90,9 || 0 || 0 || 
|-
| 2011 ||  Slovénie || Championnat du monde || 2 || 80 ||  || 6,00 || 77,1 ||  || 0 || 
|-
| 2012 ||  Slovénie || Championnat du monde (Division 1A) || 1 || 60 || 2 || 2,00 || 91,3 || 0 || 0 || 
|-
| 2013 ||  || Qualifications pour les JO 2014 || 1 || 40 || 0 || 0,00 || 100 || 0 || 0 || 
|-
| 2013 ||  Slovénie || Championnat du monde || 1 || 40 || 6 || 9,00 || 79, || 0 || 0 || 
|-
| 2014 ||  Slovénie || Championnat du monde (Division 1A) || 1 || 59 ||  || 2,03 || 86,7 || 2 || 0 ||

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde
 2007 : élu meilleur gardien de la division 1 groupe B.
 10 mai 2008 : meilleur joueur slovène lors du match contre la Slovaquie.
 2009 : meilleur gardien de la division 1 groupe A.

Trophée Jean-Ferrand
 2016 (Gamyo Épinal)

Références 

Naissance en novembre 1984
Naissance à Ljubljana
Naissance en RS de Slovénie
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur de la SG Pontebba
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Gagnant du trophée Jean-Ferrand